

Persone 
 Honoré d'Estienne d'Orves – ufficiale francese, eroe della seconda guerra mondiale e reputato il primo martire della resistenza francese
 Nicolas d'Estienne d'Orves – scrittore e giornalista francese

Altro 
 Classe d'Estienne d'Orves – classe di navi della Marine nationale francese
 Trinité-d'Estienne d'Orves – stazione della Metropolitana di Parigi sulla linea 12